Pallo ist der Familienname von

 Jackie Pallo (1925–2006), englischer Wrestler
 Jorge-Luis Pallo (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler

Palo ist der Name von
 Pallo (Ort), Ort in der Ukraine, Oblast Transkarpatien

Pallo steht für
 Kalevan Pallo, finnischer Eishockeyverein aus Kuopio
 Saimaan Pallo, finnischer Eishockeyverein aus Lappeenranta

Siehe auch:
 Palo
 Pallos